

Півкино — село, Щучанський район, Курганська область
 Півкино — селище, Щучанський район, Курганська область